Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2000 прошёл в Глазго (Великобритания) с 1 по 9 апреля 2000 года. Турнир прошёл в 22-й раз. Шотландия приняла женский чемпионат мира уже в седьмой раз. В Глазго турнир прошёл второй раз. Впервые в этом городе чемпионат проводился в 1988 году.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Соревнование 
Везде указано местное время (UTC-8)

Групповой этап

Результаты

Предварительный раунд

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты на worldcurling.org

Международные спортивные соревнования в Глазго
Чемпионаты мира в Шотландии
Апрель 2000 года
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 2000 году